Lithomoia argentea är en fjärilsart som beskrevs av Edward Alfred Cockayne 1951. Lithomoia argentea ingår i släktet Lithomoia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
argentea